Олеся Анатоліївна Курочкіна (;  6 вересня 1983, Москва, СРСР) — російська футболістка, півзахисниця «Зірки-2005» та національної збірної Росії. Майстер спорту Росії.

Життєпис 
Вихованка ДЮСШ «Русь», перші тренери — Ельфрадо Валєєв та В'ячеслав Попов. Виступала за московські та підмосковні клуби, «Мордовочку», азербайджанський «Гемрюкчу». Значну частину кар'єри, понад 10 сезонів з перервою, провела в клубі «Зірка-2005» (Перм), у складі якого відзначилася понад 100 голів. Неодноразово ставала найкращою бомбардиркою клубу.

З 2005 по 2013 рік була основною гравчинею національної збірної Росії. Учасниця фінальних турнірів чемпіонату Європи 2009 (3 матчі, 1 гол) та 2013 року (1 матч). У 2010 році в переможному (6:0) поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи проти Казахстану, в якому відзначилася 4-ма голами. Поверталася до збірної після трирічної перерви у 2016 році для участі у Кубку Алгарве, а потім, після ще п'ятирічної перерви, у 2021 році взяла участь у товариському матчі.

Статистика виступів

Клубна 

 2011/12  «Зірка-Юніор» (Перм)  3 в Чемпіонаті Росії. 2-га ліга

Збірна 
 2009  «Зірка-2005» (Перм)  1 за Жіноча збірна Росії
 2010  «Зірка-2005» (Перм)  5 за Жіноча збірна Росії

Досягнення 
«Зірка 2005»
  Чемпіонат Росії
  Чемпіон (5): 2007, 2008, 2009, 2015, 2017
  Срібний призер (1): 2016
  Бронзовий призер (2): 2010, 2020

  Кубок Росії
  Володар (4): 2007, 2011/12, 2015, 2016
  Фіналіст (2): 2008, 2009

 Кубок УЄФА
  Фіналіст (1): 2008/09

Посилання 
 
 
 Профіль гравчині  на сайті footballdatabase.eu
 Профіль гравчині  на сайті worldfootball.net
 Профіль гравчині  на сайті soccerdonna.de 
 Профіль гравчині  на сайті fbref.com
 Профіль гравчині  на сайті globalsportsarchive.com
 Профіль гравчині  на офіційному сайті «Зірки-2005» (Перм) 

Уродженці Москви
Майстри спорту Росії
Російські футболістки
Гравчині збірної Росії з футболу
Футболістки «Чертаново»
Футболістки «Гемрюкчу»
Футболістки «Приаліта»
Футболістки «Надії»
Футболістки «Зірки-2005»
Футболістки «Ізмайлово»
Футболістки «Зоркого»
Футболістки «Мордовочки»